Rutheniumchlorid steht für mehrere chemische Verbindungen zwischen Ruthenium und Chlor:

Ruthenium(IV)-chlorid, RuCl4
Ruthenium(III)-chlorid, RuCl3
Ruthenium(II)-chlorid, RuCl2